Blue Book oder Bluebook steht für:

 The Bluebook, US-amerikanisches juristisches Zitierhandbuch, siehe Bluebook
 Blue Books, dem britischen Parlament vorgelegte Bücher über diplomatische Verhandlungen, siehe Blaubuch (England)
 die Spezifikation der CD-Extra (Hybrid-CD mit Audio- und Datensession), siehe Rainbow Books #Blue Book
 Blue Book (Magazin), US-amerikanisches Magazin (1905–1975)
 eine 1919 in den USA gegründete Taschenbuchreihe, siehe Little Blue Books
 Project Blue Book, ein US-Regierungs-Projekt zur Untersuchung von UFOs

Siehe auch:
 Blaues Buch
 Farbbuch